Кристина Фузано (; родилась 27 ноября 1980 года в Сакраменто, США) — американская теннисистка, специализирующаяся на играх в парном разряде.

 Победительница 1 турнира WTA в паре.
 Победительница парного турнира NCAA 2003 года (как представитель университета Беркли).

Общая информация

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (29)

Победы (13)

Поражения (16)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1980 году
Родившиеся 27 ноября
Теннисисты США
Родившиеся в Сакраменто